Masna se puede referir a:

 Masma, distrito de Junín, Perú.
 Masma, localidad de Junín, Perú, capital del distrito homónimo.
 Masma, río de Galicia, España.